Транс () — естонський футбольний клуб з міста Нарви. Попередні назви: «Автомобіліст» (1979—1989), «Автобаза» (1989—1991).

Досягнення 
 Срібний призер Чемпіонату Естонії — 2006
 Бронзовий призер чемпіонату Естонії — 1994/95, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011
 Володар Кубка Естонії — 2000/01, 2018/19
 Фіналіст Кубка Естонії — 1993/94, 2006/07, 2010/11, 2011/12, 2019/20
 Володар Суперкубка Естонії — 2007, 2008

Виступи в єврокубках

Посилання 

 Офіційний сайт клубу   

Футбольні клуби Естонії
Футбольні клуби, засновані 1979
Нарва